Библиография исследований жизни и творчества Кэндзабуро Оэ.

На языках стран Дальнего Востока

На японском языке

Монографии

На китайском языке

Монографии

На языках стран Восточной Европы

На русском языке

Статьи

На языках стран Западной Европы

На английском языке

Монографии

Диссертации

Статьи 

Библиография Кэндзабуро Оэ